XBM steht für:
 X BitMap, ein vom X Window System stammendes, ehemals verbreitetes Dateiformat für monochrome Bitmapgrafiken im Internet, siehe auch X PixMap

xbm steht für:
 Mittelbretonisch (ISO-639-3-Code), Sprachform der bretonischen Sprache vom 11. bis zum 17. Jahrhundert

XBM